Enumeração
Enumeração de Gödel
Enumeração (figura de estilo)
Enumeração (tipo de dado)

Desambiguação